Eddy Merckx, een Belgisch wielrenner
 Eddy Merckx (biljarter), een Belgisch biljarter
 Eddy Merckx (fietsmerk), een Belgisch fietsmerk
 Eddy Merckx (metrostation), een station van de Brusselse metro